Toto je seznam nejčastějších mužských jmen v Chorvatsku. Zahrnuje 200 nejčastějších jmen. Údaje jsou aktuální k roku 2014.

Reference 

Mužská jména
Chorvatské seznamy